Das Torneo Città di Como 2016 war ein Tennisturnier, das vom 29. August bis 4. September 2016 in Como stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Andrei Kusnezow und im Doppel Gero Kretschmer und Alexander Satschko.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website (italienisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Como